BSP is een afkorting. Deze kan staan voor:
 Bond van Surinaamse Padieproducenten, een Surinaamse belangenvereniging voor rijstboeren
 Bangko Sentral ng Pilipinas, de centrale bank van de Filipijnen
 Belgische Socialistische Partij
 Billing and settlement plan
 Binary Space Partition, een manier om 3D-scènes op te slaan
 British Standard Pipe, schroefdraad op cilindrische buizen en aanverwante materialen
 BSP, een Nederlands fietsmerk
 Bulgaarse Socialistische Partij
 Bulk Synchronous Parallel, een programmeerinterface voor parallelle computers
 Business Server Pages
 Board Support Package, en term uit embedded software